Юрий Григорьевич Григорьев (14 августа 1925 — 6 апреля 2021) — советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, почётный академик Академии электротехнических наук РФ. Участник Великой Отечественной войны.

Организатор уникальных экспериментов, связанных с воздействием ядерной радиации и электромагнитных полей; основатель школы радиобиологии, один из участников проекта разработки советской атомной бомбы; один из создателей Института медико-биологических проблем и первой советской клиники по лечению онкологических больных облучением радиоактивными изотопами. Автор более 300 научных работ и 19 монографий, им создана отечественная школа в области радиобиологии ионизирующих и неионизирующих излучений, гигиены и экстремальной физиологии.

Биография 

Родился 14 августа 1925 года в Харькове в учительской семье: отец — Григорий Алексеевич читал лекции в институте, мать — Антонина Дометьевна преподавала русский язык и литературу в школе. Когда Юрию было восемь лет, семья переехала в Москву.

Успев окончить вечернюю школу, работал электромонтёром. В ноябре 1942 года пришёл записываться добровольцем на фронт Великой Отечественной войны. Юрия послали учиться в Киевское военно-медицинское училище (ныне Киевский медицинский колледж имени П. И. Гаврося), которое находилось в эвакуации в Свердловске. В 1943 году направлен на передовую военным фельдшером. Участвовал в освобождении Белоруссии и города Минска. После выхода приказа о возвращении Военно-медицинской академии в Ленинград (ныне Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова) и наборе в неё учащихся, в том числе 40 человек с фронта, в 1944 году был зачислен в академию.

В 1949 году, по окончании академии, направлен в Институт биофизики Академии медицинских наук СССР (позже Институт биофизики Минздрава СССР) и стал работать в государственной программе по созданию атомного оружия. В 1953—1954 годах работал  Министерства обороны СССР, решая военно-прикладные задачи. В 1954 году им впервые опубликованы материалы о функциональных первичных изменениях в коре больших полушарий головного мозга человека при лучевом воздействии (исследования выполнены под руководством профессора М. Н. Ливанова). Григорьеву принадлежит первая в СССР и за рубежом монография о реакциях нервной системы человека на ионизирующее излучение (1958 год).

В 1964 году Ю. Г. Григорьевич принял участие в организации Института медико-биологических проблем АН СССР (ныне Институт медико-биологических проблем РАН) и возглавил в нём исследования по космической радиобиологии, разработку гигиенических регламентов для космонавтов, создал Государственную службу радиационной безопасности пилотируемых космических полетов. В 1977 году он вернулся в Институт биофизики Минздрава СССР (ныне Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России), где возглавил исследования по биологическому действию неионизирующих излучений. Под его руководством было защищено более 60 кандидатских и докторских диссертаций.

В апреле-мае 1986 года Юрий Григорьевич участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, затем принимал пострадавших от аварии в московской  Также был членом Правительственной комиссии в Чернобыле. На протяжении многих лет был председателем Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, являлся членом бюро Научного совета по проблемам радиобиологии РАН, постоянным членом Научно-консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения по международной программе «Электромагнитные поля и здоровье», Международной комиссии по электромагнитной безопасности. Был членом редколлегии журнала «Радиационная биология. Радиоэкология», сотрудничал с Большой медицинской энциклопедией.

В последнее время Юрий Григорьевич Григорьев работал ведущим научным сотрудником Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна, входил в состав Российской научной комиссии по радиологической защите.

Скончался 6 апреля 2021 года.

Заслуги 
 Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»; как участник Великой Отечественной войны, имеет военные награды СССР.
 Лауреат Государственной премии СССР, удостоен Грамоты Президиума Верховного совета РСФСР.
 В 2014 году имя профессора Григорьева включили в список «Отважных учёных» мира.

Источники 
 Григорьев Юрий Григорьевич. Моя жизнь среди проблем

Примечания

Ссылки 
 ЮРИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ — 85 ЛЕТ
 ЮРИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ − 90 ЛЕТ
 Физики и биологи Дубны помогут в решении проблем освоения космоса

Медики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-медицинской академии
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Доктора медицинских наук